Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Istanbul Cup 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Misaki Doiová a Elina Svitolinová, jehož členky nestartovaly společně. Doiová se turnaje nezúčastnila. Spoluhráčkou Svitolinové se stala Darja Gavrilovová, s níž trofej obhájila.

Vítězem čtyřhry se stal nenasazený rusko-ukrajinský pár Darja Gavrilovová a Elina Svitolinová, který ve finále zdolal turecko-srbskou dvojici Çağla Büyükakçay a Jelena Jankovićová výsledkem 5–7, 6–1 a [10–4]. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Andrea Hlaváčková /  Anastasija Pavljučenkovová (čtvrtfinále)
  Margarita Gasparjanová /  Alexandra Panovová (1. kolo)
  Oxana Kalašnikovová /  Nadija Kičenoková (1. kolo, skreč)
  Vitalija Ďjačenková /  Olga Savčuková (semifinále)

Pavouk 

   O Savčuk
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=77
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=
| RD1-team06= F Schiavone   İ Soylu
| RD1-score06-1=7
| RD1-score06-2=62
| RD1-score06-3=[6]

| RD1-seed07=
| RD1-team07= K Bondarenko   E Hrdinová
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08=
| RD1-team08= D Buzean   C Škamlová
| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=2
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09=WC
| RD1-team09= A Kontaveit   J Kuličkova
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= Jang Č-sü   L ču
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=
| RD1-team11= Čan Ť-w   N Melichar
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= O Kalašnikova   N Kičenok
| RD1-score12-1=2
| RD1-score12-2=1r
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= M Eguči   J Jegiołka
| RD1-score13-1=4
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=WC
| RD1-team14= A Aksu   M Sezer
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=
| RD1-team15= Ç Büyükakçay   J Janković
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Gasparjan   A Panova
| RD1-score16-1=4
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= A Hlaváčková  
| RD2-score01-1=62
| RD2-score01-2=77
| RD2-score01-3=[5]
| RD2-seed02=Alt
| RD2-team02= D Gavrilova   E Svitolina
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=63
| RD2-score02-3='''[10]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Istanbul Cup
WTA Tour 2015
Tenis v Turecku v roce 2015